Gonga peut désigner :

Toponyme

Burkina Faso 
 Gonga, village du département de Ouo dans la province de Comoé de la région des Cascades
 Gonga, village du département de Tikaré dans la province de Bamde la région Centre-Nord

Cameroun 
 Gonga village de la commune de Nguelebok.